Il singolare maschile del Rogers Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Juan Martín del Potro.

Per la prima volta da quando è nato l'ATP World Tour nel 1973 le prime 8 teste di serie hanno raggiunto i quarti di finale.

Andy Murray ha battuto in finale 6-7(4), 7-6(3), 6-1  Juan Martín del Potro.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (quarti)
  Rafael Nadal (quarti)
  Andy Murray (campione)
  Novak Đoković (quarti)
  Andy Roddick (semifinali)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinali)
  Nikolaj Davydenko (quarti)

 Gilles Simon (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Robin Söderling (ritirato per infortunio)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Marin Čilić (primo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Radek Štěpánek (primo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Rogers Cup 2009
ATP World Tour 2009